Eberhard Quensel kan syfta på:

* Eberhard Quensel  (1782–1859), landskamrerare
 Eberhard Quensel (1855–1946), justitieråd